O Torneio de xadrez de Semmering de 1926 foi uma competição internacional de xadrez realizada na Áustria, no município de Semmering. A disputa foi realizada entre 6 e 30 de março no Grand Hotel Panhans. Embora não estivesse na lista inicial dos organizadores, Rudolf Spielmann foi convidado e acabou vencendo a competição, meio ponto a frente de Alexander Alekhine, e um ponto a frente do terceiro lugar Milan Vidmar.

Tabela de resultados

Ver também 
 Xadrez na Europa

Semmering 1926
Desporto na Áustria em 1926
1926 no xadrez